Calíope puede referirse a:

 En la mitología griega, Calíope era la musa de la poesía épica.
 Calíope es también un instrumento musical.
 (22) Calíope es un asteroide.